alcune famiglie nobiliari, in particolare:
Balbi – famiglia del patriziato genovese;
Balbi, famiglia del patriziato veneziano;
alcuni personaggi illustri, in particolare:
Adriano Balbi – geografo, statistico e cartografo italiano
Bernardo Balbi
Camillo Crespi Balbi
Filippo Balbi
Gasparo Balbi
Giacomo Balbi Piovera
Giovanni Balbi
Giovanni Balbi di Robecco
Girolamo Balbi
 Ludovico Balbi
Marco Balbi
Rosellina Balbi
Teodoro Balbi
Ubaldo Balbi – calciatore italiano
alcuni palazzi insigni;
il monte Balbi, un vulcano dormiente che costituisce la più alta cima dell'isola di Bougainville.